Міленіум:
 Тисячоліття — одиниця вимірювання часу, рівна 1000 років.
 Міленіум — видавництво у Києві (переважно філософської літератури).
 Міленіум — в манзі і аніме «Хеллсінг» таємна нацистська організація, що протистоїть головним героям.
 «Міленіум» — стадіон в місті Кардіфф.
 «Міленіум» — трилогія шведського детективного письменника Стіга Ларссона (1954—2004).
 Millennium — альбом гурту «Backstreet Boys».
 Millennium — альбом гурту «Front Line Assembly».
 Міст «Міленіум» — вантовий міст у Казані.
 Міст Міленіум (Лондон) — пішохідний міст в Лондоні, перетинає Темзу.
 Міст Міленіум (Гейтсхед) — пішохідний міст в Гейтсхеді, перетинав Тайн.
 «Тисячоліття» () — американський містичний серіал від творців «Секретних матеріалів».
 «Тисячоліття» () — фантастичний кінофільм про подорожі в часі, що вийшов на екрани у 1989 році.
 Міленіум — головний герой книги «Долина Мисливців» Мері Ішен.
 Міленіумський хрест — великий хрест, який встановлений на піку Крстовар на горі Водно безпосередньо над містом Скоп'є.
 «Міленіум» — космологічне комп'ютерне моделювання.